Ostroróg – nazwa herbów szlacheckich
 Ostroróg
 Ostroróg II
 Ostroróg – nazwisko wielkopolskiego rodu magnatów

 W Polsce

 Ostroróg – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, gminie Ostroróg
 Ostroróg (stacja kolejowa)
 Ostroróg – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek
 Ostroróg – część miasta Poznań, w osiedlu Stary Grunwald
 Ostroróg – dawna gromada w powiecie szamotulskim
 Ostroróg – dawna gromada w powiecie szczecineckim

Zobacz też: Ostróg